Ян Чалоун (, родился 20 декабря 1972 в Усти-над-Лабем) — чешский хоккеист, нападающий; олимпийский чемпион 1998 года и чемпион мира 1999 года. Известен по выступлениям за чешский «Литвинов» и финский «Эспоо Блюз» (обладатель приза лучшему игроку регулярного сезона и приза лучшему бомбардиру регулярного сезона 1998-99). В НХЛ играл за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Карьера игрока

Регулярные чемпионаты и плей-офф

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой